Miasto w USA:
 Yates – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
Gminy w USA:
 Yates (ang. Yates Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Yates (ang. Yates Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lake
 Yates (ang. Yates Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Yates (ang. Yates County) – w stanie Nowy Jork
Osoby:
 Frederick Yates – angielski szachista
 Richard Yates – amerykański pisarz